Maroantsetra (district), een district van Madagaskar
Maroantsetra (stad), de hoofdplaats van dit district